14-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 12 по 18 июля 1981 года в Сантьяго (Чили) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 13-й раз в своей истории и в 8-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Чили.

От участия отказалась первоначально заявленная Колумбия.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 12 июля: Чили — Парагвай 3:0 (15:10, 15:4, 15:1); Аргентина — Уругвай 3:0 (15:8, 15:6, 15:6).
 13 июля: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:4, 15:3, 15:1); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:13, 15:6).
 14 июля: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:11, 15:3); Аргентина — Парагвай 3:0 (15:4, 15:11, 15:4); Чили — Уругвай 3:1.
 15 июля: Чили — Венесуэла 3:1; Бразилия — Парагвай 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).
 16 июля: Бразилия — Чили 3:0 (15:5, 15:5, 15:2); Уругвай — Парагвай 3:-.
 17 июля: Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:6, 15:5, 15:4); Аргентина — Чили 3:-.
 18 июля: Венесуэла — Уругвай 3:1 (15:9, 15:17, 15:12, 15:13); Бразилия — Аргентина 3:2 (11:15, 15:13, 15:8, 13:15, 15:7).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Шандо, Ренан, Уильям, Амаури, Гранжейро, Монтанаро, Элдер, Суйко, Бадальока, Дералдо, Зе Франсиско, Руй, Бернардиньо.

  Аргентина: Карлос Вагенпфайл, Уго Конте, Вальдо Кантор, Рауль Кирога, Альсидес Куминетти, Эстебан Мартинес, Даниэль Кастеллани, …

  Чили: Алехандро, Хорхе, Роберто Босо, Рикардо, Эрнан Умана, Химе, Гонсало, Эви, ...

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1981 год в волейболе